Il Khand è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È presente nel romanzo Il Signore degli Anelli.

Geografia
Si tratta di una regione nella zona sud-orientale della Terra di Mezzo, che confina ad ovest con il Vicino Harad e a nord-ovest con Mordor. È una regione collinare abitata da uomini, chiamati Variag, dediti alla guerra ed esperti cavallerizzi, che non possono comunque competere con i cavalieri di Rohan. La regione è divisa in varie satrapie costantemente in guerra tra loro, dunque non vi è un vero sovrano o capo in grado di controllarla per intero.
L'Oscuro Signore di Mordor, Sauron, trae grandi benefici da questa terra, poiché la natura stessa dei Variag li rende ottimi mercenari abituati alla sottomissione, né ha paura di una eventuale ribellione, poiché le continue lotte interne fanno sì che nessun re sia mai abbastanza forte per contrastarlo.

Il Khand si divide in Superiore, Centrale e Inferiore.
La parte superiore confina a ovest con Mordor ed è sostanzialmente disabitata; il Khand centrale è un territorio molto vasto, per lo più formato da rocce e attraversato da brulle steppe; la sua capitale più importante è Ammu Khand.
Il Khand inferiore è attraversato da una delle diramazioni del fiume Harnen; la sua città più rilevante è Sturlurtsa Khand.

Regni della Terra di Mezzo
Regioni della Terra di Mezzo